Outojoki kan syfta på följande platser:

Finland 

 Outojoki (vattendrag i Finland), Norra Österbotten, 
 Outajoki, vattendrag, Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar